Chiesa della Candelora di Castroreale
 Chiesa della Candelora di Massafra
 Chiesa della Candelora di Messina
 Chiesa della Candelora di Reggio Calabria
 Basilica di Nostra Signora della Candelaria di Tenerife